ALiR est une abréviation qui peut désigner :
 Armée de libération du Rwanda, un ancien un groupe armé rebelle ;
 Atlas linguistique roman, un projet d’atlas linguistique.